Tramlijn 34 (Haaglanden) - tramlijn in Nederland
 Tramlijn 34 (Boedapest) - tramlijn in Hongarije